Chapman es el nombre de 2 localidades en el estado de California:

 Chapman (condado de Los Ángeles, California)
 Chapman (condado de Marin, California)